Wremja ( – Zeit) steht für:

 Wremja (Zeitschrift), ehemalige Sankt Petersburger Monatszeitschrift im Russischen Kaiserreich
 Wremja (Fernsehsendung), Nachrichtensendung im sowjetischen und russischen Fernsehen
 Wremja (Tageszeitung), Tageszeitung in Kasachstan